Гулиашвили — фамилия. Известные носители:
 Гулиашвили, Коба (род. 1968) — советский и грузинский борец греко-римского стиля.
 Гулиашвили, Георгий (род. 2001) — грузинский футболист.